Zbor je večja skupina ljudi, zbrana na kakem mestu, navadno z določenim namenom.

Zbor je lahko:
 zbor ali plenum vseh članov nekega organa ali foruma 
 vaški zbor – zbor vaščanov, prebivalcev neke vasi ali podobne lokalne skupnosti
 zbor krajanov/zbor občanov – zbor prebivalcev lokalne skupnosti (krajevne skupnosti, občine, mesta ...)
 zbor stanovalcev neke stanovanjske hiše, bloka ali podobne stanovanjske enote
 zbor strokovnjakov – skupnost ljudi v določeni ustanovi, instituciji, povezanih z istim poklicem, položajem
 diplomatski zbor – vsi tuji pooblaščeni diplomati v kaki državi
 državni zbor – glavni zakonodajni organ države (RS, Avstrije)
 pevski zbor – skupina pevcev
 skupina istovrstnih umetniških ustvarjalcev, ki nastopa skupaj: baletni zbor; harmonikarski zbor, tamburaški zbor; zbor igralcev ...
 občni zbor – sestanek članov kake organizacije, društva zaradi odločanja o stvareh, ki jih določa statut
 kardinalski zbor – zbor vseh kardinalov, zbranih zaradi kake naloge
 zbor delavcev nekega podjetja ali ustanove/zavoda
 zbor skupščine družbenopolitične skupnosti: sestavni del zakonodajnega organa federacije, republike ali avtonomne pokrajine oz. občine ali skupnosti občin v SFRJ/SRS (Zbor občin/zbor krajevnih skupnosti, zbor združenega dela (prej gospodarski zbor, prosvetno-kulturni zbor in socialno-zdravstveni zbor oz. združen zbor delovnih skupnosti; prvotno pa zbor proizvajalcev), družbenopolitični zbor (prej organizacijsko-politični zbor), zvezni zbor, zbor republik in pokrajin (prej zbor narodov), republiški zbor, občinski zbor (glej tudi skupščina Socialistične republike Slovenije, Zvezna skupščina SFRJ)
 zbor skupščine samoupravne interesne skupnosti (vsaka je imela zbor izvajalcev in zbor uporabnikov)

Lastna imena: 
Zbor Slovenske filharmonije
Zbor dunajskih dečkov
Zbor svečenikov sv. Pavla
Zbor Dimitrija Ljotića (Jugoslovansko nacionalno gibanje Zbor)
Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943
zbor pravnikov z osvobojenega ozemlja
Zbor za ustavo, skupni forum slovenske opozicije 1989 (Društvo slovenskih pisateljev, ZSMS, Univerzitetna konferenca ZSMS, Odbor za varstvo človekovih pravic, Slovenska kmečka zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije in Slovenska demokratična zveza) za obravnavo ustavnega položaja in ustavne ureditve Slovenije
Zbor narodne garde (ZNG, Hrvaška)
Zbori aktivistov OF, občasna posvetovanja političnih delavcev OF (ali npr. Plenuma kulturnih delavcev OF)

Glej tudi 

 zbornica (učiteljska/profesorska, gospodarska, zdravniška, odvetniška, lekarniška, notarska, kmetijska itd.)
 zbornik (npr. Zbornik Zimske pomoči)
 zbori / zborovska glasba